La Trinidad kan syfta på:

Argentina 

 La Trinidad, Argentina, Tucumán,

Filippinerna 

 La Trinidad, Kordiljärernas administrativa region, Province of Benguet,

Honduras 

 Trinidad de Copán (ort), Departamento de Copán, 
 La Trinidad, Yoro, 
 La Trinidad, Comayagua (kommun), Departamento de Comayagua, 
 La Trinidad, Comayagua,

Mexiko 

 La Trinidad, Santiago Yaveo, 
 La Trinidad, Coicoyán de las Flores, 
 La Trinidad, Zacualpan, 
 La Trinidad, Tlacoachistlahuaca, 
 La Trinidad, Guasave, 
 La Trinidad, Nuevo León, Montemorelos, 
 Vista Hermosa de la Trinidad, ort, Guanajuato, Pénjamo, 
 La Trinidad, Abasolo, 
 La Trinidad, Tenancingo, 
 La Trinidad (centrala Celaya), 
 La Trinidad, Cuautitlán, 
 La Trinidad, Chilchotla, 
 La Trinidad, El Marqués, 
 La Trinidad, Jalpa de Méndez, 
 La Trinidad, Guanajuato kommun, 
 La Trinidad, San Ignacio Cerro Gordo, 
 La Trinidad, Ocosingo, 
 La Trinidad, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 La Trinidad, Dolores Hidalgo, 
 La Trinidad, Chila, 
 La Trinidad, Encarnación de Díaz, 
 La Trinidad, La Paz, 
 La Trinidad, Las Margaritas, 
 La Trinidad, Acatlán, 
 La Trinidad, El Bosque, 
 La Trinidad, Guadalupe y Calvo, 
 La Trinidad, Hidalgo, Epazoyucan, 
 La Trinidad, Coapilla, 
 La Trinidad, Unión de San Antonio, 
 La Trinidad, Purísima del Rincón, 
 La Trinidad, San Juan Bautista Valle Nacional, 
 La Trinidad, Huimanguillo, 
 La Trinidad, Sitalá, 
 La Trinidad (norra Celaya),

Nicaragua
 La Trinidad, Nicaragua – kommun i departementet Estelí